European League of Legends Championship Series 2018 — 6-й сезон высшего уровня соревнований по видеоигре League of Legends в Европе.

Победитель весеннего полусезона () получит место на турнире Mid-Season Invitational 2018, а чемпион летнего (наряду с двумя лучшими командами по результатам всего сезона) — квалифицируется на чемпионат мира по League of Legends 2018.

Формат 

Матчи EU LCS проходят по стандартным для профессиональных соревнований по League of Legends правилам.

В сезоне 2018 Riot Games планировали разбить EU LCS на 4 подлиги и ввести франчайзинг. Эти изменения были отложены до сезона 2019.

Изменения 
Регулярный сезон
Ввиду падения популярности лиги был изменён формат регулярного сезона — проводится 2 круга одиночных игр в рамках единой турнирной таблицы вместо трёх кругов серий до двух побед («best-of-three») — двух в рамках двух групп и одного между командами из разных групп.

Квалификация в EU LCS
Второй уровень соревнований в европейском регионе — челленджер-лига () была заменена третьим уровнем —  национальными лигами (). Отменены стыковые матчи после весеннего сплита (), в дополнение к ERLs анонсирован межнациональный кубок ().

Участники

Предсезонные изменения 

По итогам Турнира продвижения «Giants Gaming» вернулись в EU LCS, после 1-го сплита участия в Challenger Series (лето 2017). «Schalke 04 Esports» последний и единственный раз находились в высшем дивизионе Европы летом 2016 года.

«Ninjas in Pyjamas» и «Mysterious Monkeys» потеряли место в EU LCS после участия в 1 сплите лиги.

География соревнований 
Регулярный сезон весеннего сплита EU LCS 2018 проходит в студии лиги в Берлине.

Тренеры, менеджеры

Тренерские изменения (Предсезон)

Тренерские изменения по ходу сезона

Весенний сплит

Регулярный сезон

Плей-офф

Распределение очков

Летний сплит

Регулярный сезон

Плей-офф

Региональный финал

Рейтинг команд

Сетка

Примечания

Ссылки 
 Официальная база данных контрактов

European League of Legends Championship Series
Киберспорт в Германии
Спорт в Германии в 2018 году